Park Pobedy  (letteralmente Parco della Vittoria) è il nome di due stazioni della metropolitana:
Park Pobedy a San Pietroburgo
Park Pobedy a Mosca